Por Universidade Americana pode estar à procura de:
Universidade Americana - instituição de ensino superior, em Assunção, Paraguai.
Universidade Americana do Cairo - no Egito.
Universidade Americana da Armênia - em Ierevan, Armênia.
outras
American University - em Washington D.C., nos EUA.
American University of Antigua - em Antígua e Barbuda.

Desambiguação